Dit artikel beschrijft de startlijst van de Ronde van Frankrijk 2005. In totaal stonden er 190 renners aan de start, verdeeld over 21 ploegen.

Overzicht

Discovery Channel Pro Cycling Team

T-Mobile Team

Team CSC

Illes Balears - Caisse d'Epargne

Davitamon - Lotto

Rabobank

Phonak Hearing Systems

Fassa Bortolo

Saunier Duval - Prodir

Liberty Seguros - Würth Team

Crédit Agricole

Liquigas - Bianchi

Cofidis, Le Crédit par Téléphone

Quick·Step - Innergetic

Bouygues Télécom

Lampre - Caffita

Team Gerolsteiner

La Française des Jeux

Domina Vacanze

Euskaltel - Euskadi

Ag2r Prévoyance

Legenda
De vetgedrukte nummers geven overwinningen in de betreffende etappes aan. Verder staat bij alle renners ofwel de klassering in het eindklassement ofwel de etappe waarin men uitgevallen is.
Verklaring van de afkortingen:
et. = etappe
opg. = opgave
n.g. = niet gestart
b.t. = buiten de tijdslimiet gefinisht
dis. = diskwalificatie

Startlijst
Wielersportlijsten